soluzione in chimica.
 soluzione in matematica.
 soluzione in musica.

Altri progetti

Pagine correlate 
 Solution
 The Solution